В сезоні 1898-1899, одинадцятому сезоні Футбольної ліги, чемпіонами вчертверте в історії клубу стали футболісти Астон Вілли. Перехідні тест-матчі більше не проводилися, пониження і підвищення стали автоматичними.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати матчів

Примітки

Посилання 
rsssf 

Англія
Англія
Футбольна ліга